Gdański Terminal Kontenerowy SA (GTK) – jeden z dwóch terminali kontenerowych w porcie morskim w Gdańsku (Port Wewnętrzny).

Dane 
Zlokalizowany jest w porcie morskim Gdańsk (przy Nabrzeżu Szczecińskim) nad Martwą Wisłą, w dzielnicy Letnica. Powstał w listopadzie 1998. Obsługuje linie dowozowe.

Dane techniczne:
 Długość statku – max. 225 m
 Długość nabrzeża – 365 m
 Maksymalne zanurzenie – 9,2 m
 Plac składowy – 67 417 m²

Linie żeglugowe:
 American President Lines – Gdańsk – Hamburg – Bremerhaven – Gdańsk
 Baltic Container Lines
 Gdańsk – Rotterdam
 Gdańsk – Bremerhaven – Hamburg
 Scan Baltic Express 1 (OOCL) – Antwerpia – Rotterdam – St. Petersburg – Gdańsk – Goeteborg – Hamburg – Gdańsk – St. Petersburg – Antwerpia
 Team Lines – Gdańsk – Bremerhaven – Hamburg – Gdańsk

Przeładunki 
 2000 – 18 037 TEU
 2001 – 24 435 TEU
 2002 – 20 136 TEU
 2003 – 22 537 TEU
 2004 – 43 739 TEU
 2005 – 70 014 TEU
 2006 – 78 369 TEU
 2007 – 92 450 TEU
 2008 – 79 305 TEU

Zobacz też 
 Terminal kontenerowy DCT Gdańsk
 Bałtycki Terminal Kontenerowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Gdański Terminal Kontenerowy

Port morski Gdańsk
Przedsiębiorstwa w Gdańsku
Letnica
Budowle wodne w Gdańsku